Кабріє́р-д'Ег, Кабрієр-д'Еґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Марселя, 60 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 348 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 849,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Кабрієр-д'Ег на сайті французького Національного інституту географії
 Кабрієр-д'Ег на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Кабрієр-д'Ег на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз